Caconde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caconde (ort), São Paulo, 
 Caconde (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar